Saint Lié steht für folgende Personen:

 Laetus von Micy († 533), französischer Priester, Heiliger
 Laetus von Savins (um 1155–um 1170), französischer Märtyrer und Schutzpatron der Weber, Heiliger